Alix, kněžna z Ligne (Alix Marie Anna Antoinette Šarlota Gabriela; 24. srpna 1929, zámek Colmar-Berg – 11. února 2019, zámek Belœil) se narodila jako čtvrtá dcera a nejmladší dítě lucemburské velkovévodkyně Šarloty a jejího manžela Felixe Bourbonsko-Parmského. Rodem byla princezna lucemburská, nasavská a bourbonsko-parmská. Byla sestrou velkovévody Jana Lucemburského a tetou velkovévody Jindřicha.

Druhá světová válka 
Po německé invazi v květnu 1940 během druhé světové války opustila Lucemburská velkovévodská rodina zemi, aby našla útočiště v Portugalsku, kde v červnu 1940 obdržela od konzula Aristida Sousa Mendese víza. 23. června 1940 rodina dorazila do vesnice Formoso. Po cestě přes Coimbru a Lisabon se nejdříve usadila v Cascais v Casa de Santa Maria, jehož majitelem byl Manuel Espírito Santo, pozdější čestný konzul za Lucembursko. V červenci se rodina přestěhovala do Monte Estoril. 10. července 1940 se princezna Alix, spolu se svým otcem Felixem, sourozenci Janem, Alžbětou, Marií Adélou, Marií Gabrielou a Karlem, s chůvou Justine Reinardovou, šoférem Eugènem Niclou a jeho manželkou Josephine, nalodila na palubu S.S. Trenton a zamířila do New Yorku.

Manželství a potomci 
17. srpna 1950 se dvacetiletá Alix v Lucemburku provdala za o čtyři roky staršího Antoina, 13. knížete z Ligne (8. března 1925 – 21. srpna 2005), se kterým měla sedm dětí:

 Michel, kníže z Ligne (26. května 1951), 10. března 1981 se oženil s princeznou Eleonorou Orleáns-Braganza; mají spolu dvě děti.
 Wauthier z Ligne (10. července 1952 – 15. srpna 2022), v roce 1976 se oženil s hraběnkou Reginou de Renesse; mají tři děti.
 Anna z Ligne (3. dubna 1954), 30. května 1981 se provdala za Oliviera Mortgata; mají dvě dcery.
 Kristýna z Ligne (11. srpna 1955), 25, září 1981 se provdala za prince Antonia Orléans-Braganzu; mají čtyři děti.
 Sofie z Ligne (23. dubna 1957), 26. června 1982 se provdala za hraběte Filipa de Nicolay; mají dva syny.
 Antonín Lamoral z Ligne (28. prosince 1959), 16. června 2001 se oženil s hraběnkou Jacqueline de Lannoy; mají tři děti.
 Jolanda z Ligne (16. června 1964), v roce 1994 se provdala za Huga Townsenda; mají čtyři děti.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 24. srpna
Narození v roce 1929
Úmrtí 11. února
Úmrtí v roce 2019
Lucemburské princezny
Bourbonsko-parmské princezny
Nasavsko-weilburská dynastie
Ligneové